La rue Saint-Sauveur peut faire référence à :
 la rue Saint-Sauveur à Lille ;
 la rue Saint-Sauveur à Paris.